El nombre Rosa González puede referirse a una de las siguientes personas:
 Rosa Angélica González (1889-1991), enfermera, escritora y activista puertorriqueña.
 Rosa González Román (1942-2019), política chilena.